Џулија (Белослав, 12. мај 1989) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Спотови

Спољашње везе 

Рођени 1989.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи